Список населённых пунктов, включённых в состав Симферополя. В XX веке, в процессе расширения Симферополя к городу постоянно присоединялись близлежащие населённые пункты, зачастую возникавшие именно как пригородные, ввиду близости губернского центра. Уже в составе города многие микрорайоны продолжают нести исторические названия.

 Бахчи-Эли ().
 Белое — до 1948 года Новый Абдал ().
 Жигулина Роща ().
 Заводское — до 1945 года Бор-Чокрак ().
 Загороднее — до 1948 года Старый Абдал, Вера Абдал, ).
 Замо́стье — до 1948 года Кара-Кият () — в состав Грэсовского в период с 1954 по 1968 годы.
 Каменка — до 1945 года Богурча.
 Кирпичное ().
 Красная Горка на 1915 год — 2 одноимённых хутора при деревне Бахчи-Эли и деревня в составе Подгородне-Петровской волости, на 1926 год — пригород в составе Бахчи-Элинского сельсовета
 Луговое (до 1948 года Чокурча ).
 Марьино (, ).
 Новоромановка (, ).
 Новосергеевка ()
 Подгородне-Петровское ().
 Пригородное — до 1945 года Битак ()
 Свобода (, ).
 Сергеевка (), на 1926 год — Бахчи-Элинский сельсовет, включено в период с 1954 по 1968 годы. Сергеевка на картах.

Примечания

Ссылки 
 Карта Симферопольского района. Старые и новые названия

См. также 
 Симферопольский район
 Исчезнувшие сёла (Симферопольский район)
 Сёла, включённые в состав других населённых пунктов (Симферопольский район)

География Симферополя
История Симферополя